Cunobel·lí (en llatí Cynobellinus, derivat del grec antic Κυνοβελλίνος "Kynobellinos") va ser un dels reis dels britons i segurament dels trinovants de la província de Britània durant el regnat de Claudi. La seva capital era Camulodunum (Colchester). Era fill de Tasciovanus i va ser el pare de Caratacus, Togodumnus i Adminius.

Referències 

Reis britons de l'edat antiga
Catuvel·launs